Le terme défibrillateur automatique regroupe deux produits distincts :
 le défibrillateur automatique externe, un appareil portatif capable d'analyser l'activité électrique du cœur d'une personne en arrêt cardiorespiratoire et de délivrer un choc électrique de défibrillation si nécessaire ;
 le défibrillateur automatique implantable, dispositif médical implantable actif permettant la stimulation, la détection et le traitement des troubles du rythme ventriculaire.